TES est un sigle, Tes ou Tés est un toponyme.

Sigle 
Le sigle TES peut signifier :
 tableau entrée-sortie, en économie ;
 terminale économique et sociale, une filière scolaire française ;
 , une série de jeux de rôle sur PC et consoles développée depuis 1994 par  ;
 , un centre de production de matériel pédagogique en breton, créé en 1994 par le Centre départemental de documentation pédagogique des Côtes-d'Armor ;
  (tES) ;
 l'acide N-ris(hydroxyméthyl)méthyl-2-aminothaneulfonique, utilisé comme tampon en chimie.
 TES satellite expérimental de l'Inde.
 le fichier des Titres électroniques sécurisés : fichier de l'Etat français qui rassemble les données personnelles et biométriques de la quasi-totalité de la population française, et dont le décret de création a été publié en .

Toponyme

Localité 
 Tés, un village et une commune du comitat de Veszprém en Hongrie ;

Cours d'eau 
 Tes, une rivière de Mongolie et de Russie.